Corvaisier et Le Corvaisier sont des patronymes français particulièrement présents dans l'ouest de la France, en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d'Armor, ainsi que dans près de la moitié des départements français, principalement dans la moitié nord.

Étymologie 
Le patronyme Corvaisier provient du nom de métier ancien corvesier ou corvisier ou courvoisier (cordonnier) :
 corvesier, orthographe du métier donnée par les spécialistes en onomastique de Geneanet
 corvisier, orthographe donnée dans le Dictionnaire des vieux métiers de Paul Raymond
 corvisier, orthographe donnée dans le Dictionnaire des noms de famille de Marie-Thérèse Morlet
 courvoisier, orthographe donnée par D. Chatry dans Métiers Insolites du Passé

Le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du  de Frédéric Godefroy recense 23 formes anciennes de ce nom de métier, dont la première était corveisier en 1241. La multiplicité des formes médiévales du métier de cordonnier :
 forme en corb- : corbesier, corbusier
 forme en corv- : corvaisier (1340), corveisier (1241), corveser (1213), corvesour, corveixeir, corvexier, corviser, corvisier (1294), corvissier, corvixier (1335), corvoisier, corvusier (1324)
 forme en courv- : courvexier, courvixier (1345), courvoisier (1323)
 forme en couvr- : couvrexier
 forme en cover- : coverxier (1360)
 forme en covre- : covrexie
 forme en crov- : crovexier, crovixier (1393), crovixiez
explique le grand nombre de variantes patronymiques.

Variantes 
Il existe plusieurs variantes de ce patronyme : , , , , , , , ,  et , tous présents en Lorraine et en particulier dans le département des Vosges. En revanche, Corvaisier n'est pas présent dans ce département.

Personnalités 
Corvaisier
 Laurent Corvaisier (1964-), un peintre et illustrateur français né au Havre, diplômé de l'ENSAD, spécialisé dans les albums pour la jeunesse et la presse enfantine ;
Le Corvaisier
 Charlène Le Corvaisier (1990-), une kayakiste française ;
 Julien Le Corvaisier (-), seigneur du Plessis, avocat du roi ;
 Jacques Le Corvaisier, fils du précédent, né le  et mort le  au Mans, conseiller au présidial du Mans, puis prêtre ;
 Antoine Le Corvaisier de Courteilles, fils du précédent, né le  au Mans, et mort le  au Mans, un conseiller puis lieutenant-criminel au siège épiscopal de Mans, historien des évêques du Mans ;
 Pierre-Jean Le Corvaisier (1719-1758), un écrivain et polygraphe français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme lorrain